

Кетскілл — місто, штат Нью-Йорк
 Кетскілл — селище, штат Нью-Йорк